Název Aluona může znamenat:

 řeka v Litvě:
 Aluona (Lukna) – pravý přítok řeky Lukna
 Aluona (Nevėžis) – pravý přítok řeky Nevėžis

 jezero
 Aluona – jiný název jezera Ežeriukas v okrese Trakai

 sídlo
 Aluona I – ves v okrese Trakai
 Aluona II – ves v okrese Trakai

 rezervace
 Aluona – Hydrografická rezervace Aluonos hidrografinis draustinis při řece Aluona